Georg Haccius ist der Name folgender Personen:

* Georg Haccius (1626–1684), evangelischer Theologe, siehe Georg Hacke 
 Georg Haccius (Jurist) (1811–1874), deutscher Verwaltungsjurist
 Georg Haccius (Theologe) (1847–1926), deutscher evangelischer Theologe und Missionar
 Georg Ludwig Haccius (1733–1817), deutscher evangelischer Pfarrer, Sprachforscher und Exeget